New Amsterdam (Guyana), een stad in Guyana
New Amsterdam (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
New Amsterdam (Wisconsin), een unincorporated community in de Amerikaanse staat Wisconsin
Buffalo (New York), ook wel Nieuw-Amsterdam genoemd
New Amsterdam (gebouw), een woontoren op de Amsterdamse Zuidas
New Amsterdam (televisieserie uit 2008), een Amerikaanse tv-serie uit 2008
New Amsterdam (televisieserie uit 2018), een Amerikaanse tv-serie uit 2018

Zie ook
Nieuw-Amsterdam (doorverwijspagina)